Скаржинские (Скоржинские, ) — дворянский род белорусского дворянского происхождения. Скаржиньские жили в Тракайском воеводстве Литвы и купили землю в Каменке под Ошмянами Беларусь. Скаржиньские также владели землей в селе Пашкишки, Беларусь. Скаржиньские также имели сильное присутствие в Вильнюсском крае Литвы. Скаржиньские также владели землей в Херсонской губернии, Украина. Скаржинские также присутствовали в Полтаве и Чернигове. Другие ветви Скаржинского берут свое начало в Германии.  Семья имеет историю дворянства в Польше, Литва, Украина, России и Беларуси.  

При подаче документов (февраль 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Скаржинских и полковник рейтарского строя Пётр Григорьевич Скаржинский представил (апрель 1686) в Посольский приказ для перевода на русский язык два "свидетельствованных листа" польских послов и дворян о шляхетстве Скаржинских. В том же году, Пётр Скаржинский подал челобитную, в которой просил отослать переводы с "листов" в Палату родословных дел и приобщить их к родословной росписи Скаржинских, что и было сделано (31 августа 1686).

Происхождение и история рода 
Семья уходит корнями в Рыпин, Серпц, Гойск, и Щутово в Польше. Ян Скаржинский основал Скарзин, Мазовецкое воеводство около 1436 г.
Другие члены семьи имеют корни в Санкт-Петербурге, России Москва, Россия. Семья также представлена в Полтаве и Херсоне, Украина.
Марцин Скаржиньски в 1600-х годах владел большим количеством земли в Тракайском районе Литва. Семья имеет глубокие военные традиции, служа как Польше, так и Российской империи, а некоторые члены семьи также были высокопоставленными и награждёнными. Род Скаржиньских произвёл на свет не менее трёх высокопоставленных генералов для Польши и Российской империи.

Предки сего рода владели недвижимым имением в Троцком воеводстве (1628) и за службы были награждены польскими королями разными чинами. Происшедший из сего рода Антоний-Александр Скаржинский вступил в российскую службу (1733) и при переходе в православную веру, именовался Михаилом.

Скаржинские, в Равском Воеводстве поселившиеся. Из них Александр, Ловчий Бржезинский, владел имениями Студзенице и Лазиска (с 1755). Юрий Скаржинский, подстароста Сохачевский, пожалован (1790) кавалером ордена Св. Станислава.

Описание гербов 
В красном поле единорог белый, вправо. В навершии шлема выходящий белый же единорог, вправо. Герб Боньча 4 (употребляют: Скаржинские) внесён в Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 86.

В лазоревом поле скачущий вправо серебряный единорог с червлёными глазами, языком, рогом и копытами. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: встающий единорог с червлёными глазами, языком, рогом и копытами. Намёт: лазоревый с серебром. Герб Скаржинских внесён в Часть 12 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 68.

Известные представители 
 Скоржинский, Дмитрий Григорьевич - московский дворянин (1636-1677).
 Скоржинский, Пётр Григорьевич - московский дворянин (1640), стольник (1686).
Скаржинский, Петр Михайлович - генерал-майор, кавалер орденов Святого Владимира 2-й степени и Святого Георгия 4-й степени. Kомандир Астраханского казачьего полка. Участник русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и русско-турецкой войны 1787-1791 гг.
Скаржинский, Николай Петрович - подпоручик Измайловского полка, смертельно ранен при Кульме (17 августа 1813), его имя занесено на стену храма Христа Спасителя в г. Москва.
Скаржинский, Антоний-Александр -1 й Лубенский полк.
Скаржинский, Михаил Михайлович -2 й Лубенский полк.
Скаржинский, Иван Михайлович(р. 1804)-Лубенский полковой хорунжий.
Скаржинский, Николай Георгиевич -генерал майор(1849-1910).
Скаржинский, Василий Анастасьевич -генерал майор.
Скаржинский, Виктор Петрович - участник Отечественной войны 1812 года, командовал эскадроном своего имени, который сформировал на свои средства, один из богатейших помещиков Херсонской губернии(1787-1861).
Амвросий Миколай Скаржиньский (1787-1868) - бригадный генерал Войска Польского. Он был награждён высшей польской военной наградой Золотым крестом Virtuti Militari и Рыцарским крестом.
Скаржинский, Марцин-литовский помещик в 1600-х годах.
Скаржиньский, Ксаверий, профессор (1850) Санкт-Петербургского университета.
Скаржиньский, Феликс (1613) Капитан Войска Польского Короны.
Скаржинский, Анатолий Владимирович (1906-1945) советский офицер Великой Отечественной войны. Анатолий служил в 332-м стрелковом полку 241-й стрелковой дивизии.
Скаржинский, Николай Владимирович (1910-1990) Советский военнослужащий, служивший в советском 327-м противотанковом батальон 253-й стрелковой дивизии, награжден орденом «За отвагу» и Орденом Славы 3-й степени во время Великой Отечественной войны.

Литература 
 Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 86

Примечания 

Шляхетские роды герба Боньча